RUM-139 VL-ASROC é um míssil com capacidade anti-submarino da família ASROC, atualmente desenvolvido pela empresa Lockheed Martin para a Marinha dos Estados Unidos.

A concepção e o desenvolvimento do míssil começou em 1983 quando a empresa Goodyear Aerospace foi contratada pela Marinha dos EUA para desenvolver um míssil anti-submarino lançado por navio, compatível com o novo VLS Mark 41. O desenvolvimento do VLS ASROC sofreu muitos atrasos, e não foi implantado em nenhum navio até 1993. Durante esse desenvolvimento, a Goodyear Aerospace foi comprada pela empresa aeroespacial Loral em 1986, e esta divisão de defesa por sua vez foi comprada pela Lockheed Martin Aerospace em 1995. 

O primeiro míssil VLS ASROC foi um RUR-5 ASROC com combustível sólido e um sistema de reforço de orientação digital. Ele carrega um torpedo teleguiado Mark 46 que é retirado do foguete em um ponto pré-calculado de sua trajetória e, em seguida lançado por um pára-quedas no mar. A partir de 1996, o míssil foi substituído pelo novo RUM-139A e, posteriormente, o RUM-139B. Manteve-se o torpedo Mk-46, embora ao mesmo tempo um torpedo chamado Mark 51 foi proposto, e, em seguida, cancelado. O RUM-139C está em produção desde outubro de 2004, com o torpedo Mark 54. 

O míssil de lançamento vertical se tornou operacional em 1993, com mais de 450 tendo sido produzido até 2007. Ele é de 4,5 metros (15 pés) de comprimento, com um alcance de tiro de cerca de 11,8 milhas náuticas ou 22 quilômetros (24.000 m).

Ver também 
 Classe Arleigh Burke

Mísseis antissubmarino dos Estados Unidos